Берое:
 Берое — вид беспозвоночных из типа гребневиков.
 Берое, см. Стара-Загора.
 «Берое» — болгарский футбольный клуб, из города Стара-Загора.
  — многоцелевой стадион в городе Стара-Загора.

См. также 
 Beroe — род беспозвоночных из типа гребневиков.